Рафаел Надал као бранилац титуле,  а у финалу је победио Новака Ђоковића, 6–0, 4–6, 6–1. Надалу је ово била 34 АТП 1000 титула и девета у Риму. Са овом победом Надал је преузео прво место на АТП листи од Роџера Федерера.

Ник Киргиос је био искључен са турнира због неспортског понашања. Као резултат тога, Киргиос је изгубио све бодове и новчане награде, плус хотелски смештај и могао би се суочити са даљим последицама због свог понашања.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Међународно првенство Италије у тенису 2019.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно